Presto, Престо:

 Presto — движок браузера Opera до 12 версии включительно.
 Presto — музыкальный темп.
 Presto — тринадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush.
  — система электронных карт оплаты транспортных услуг в провинции Онтарио.
 «Престо» — короткометражный мультфильм компании Pixar, 2008 год.